Che botte se incontri gli "Orsi" (The Bad News Bears) – film statunitense del 1976 diretto da Michael Ritchie
La gang degli orsi (The Bad News Bears) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1979 al 1980
Bad News Bears - Che botte se incontri gli Orsi (Bad News Bears) – film statunitense del 2005 diretto da Richard Linklater